Big Horn County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Big Horn County (Montana)
 Big Horn County (Wyoming)